Förbundsregeringar i Tyskland med förbundskansler Angela Merkel som regeringschef:
Regeringen Merkel I från 22 november 2005 till 28 oktober 2009
Regeringen Merkel II från 28 oktober 2009 till 17 december 2013
Regeringen Merkel III från 17 december 2013 till 14 mars 2018
Regeringen Merkel IV från 14 mars 2018 till 8 december 2021